I giovani lupi (Les Jeunes Loups) – film del 1968 diretto da Marcel Carné
Les Jeunes Loups – serie televisiva canadese